Raimund von Gibelet ist der Name folgender Personen:

* Raimund von Gibelet († nach 1253), Herr von Besmedin, siehe Raimund von Besmedin
 Raimund von Gibelet (Konstabler), († nach 1204), Konstabler von Tripolis
 Raimund von Gibelet (Kämmerer) († nach September 1238), Kämmerer des Fürstentums Antiochia